Garbh est un terme écossais qui signifie récif.

On le retrouve dans :
 Garbh Sgeir, récif dans les Small Isles en Écosse ;
 Garbh Eileach, récif dans les Garvellachs en Écosse.